Lapus ist der Familienname folgender Personen:

 Jeci Lapus (1953–2021), philippinischer Politiker, Bauingenieur und Manager

Lăpuș bezeichnet:

 Lăpuș (Maramureș), Gemeinde im Kreis Maramureș
 Lăpuș (Fluss), Fluss in Rumänien

Siehe auch:
 Lapsus